Uibel ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Uibel-Sonntag (1961–2010), deutsche Leichtathletin
 Bodo Uibel (* 1940), Theologe, Ministerialrat a. D., Autor
 Detlef Uibel (* 1959), deutscher Radrennfahrer
 Eduard Georg Uibel (1846–1925), Landgerichtspräsident in Freiburg im Breisgau und Präsident des Evang. Oberkirchenrats in Karlsruhe
 Gloria Uibel (* 1964), deutsche Leichtathletin, siehe Gloria Siebert
 Langston Uibel (* 1998), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Ulrich Uibel (1954–2020), deutscher Politiker, Oberbürgermeister a. D. und Geschäftsführer